Il termine Oyashio può riferirsi a:

 Oyashio – una corrente oceanica fredda che lambisce da nord il Giappone
  – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese, varato nel 1938 e affondato nel 1943
 Oyashio – classe di sottomarini in servizio con la Kaijō Jieitai dal 1998
  – prima unità, in ordine di varo, della classe omonima